nemes, a nemesi rend tagja
 Nemes, régi magyar családnév
Földrajz
 Nemes, románul Nemșa, németül Nimesch, Niemesch, település Romániában, Szeben megyében
 Nemes, település Romániában, Fehér megyében
 Nemes, középkori település Budapest területén